contrefort (schoeisel), versteviging in bepaald soort schoenen
 contrefort, steunpilaar of schoormuur bij vestingbouw